Kobylany – stacja kolejowa w Kobylanach, w województwie lubelskim, w Polsce. Znajduje się tu 1 peron.

W roku 2017 stacja obsługiwała 20–49 pasażerów na dobę.

Połączenia 
 Dęblin
 Łuków
 Terespol  
 Warszawa Zachodnia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie bialskim
Kobylany (województwo lubelskie)